Valiant-klass kan avse:

Valiant-klass (ubåt) – en brittisk fartygsklass som bestod av på atomubåtar i tjänst 1966-1994
Valiant-klass (linjeskepp) – en brittisk fartygsklass som bestod av linjeskepp i tjänst 1759-1850.